В парному розряді жіночого тенісного турніру U.S. Women's Hard Court Championships 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер виграли титул, у фіналі перемігши пару Патті Фендік і Андреа Стрнадова 3–6, 6–2, 7–6(4).

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Патті Фендік /  Андреа Стрнадова (фінал)

 Мері Лу Деніелс /  Лорі Макніл (1-ше коло)
 Раффаелла Реджі /  Наталі Тозья (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

U.S. Women's Hard Court Championships